CCS může znamenat například:

 zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, z anglického carbon capture and storage 
 CCS Česká společnost pro platební karty, CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty
 Cardcaptor Sakura, anime žánru mahó šódžo

Podobné zkratky 

 CSS – různé významy, mj. kaskádové styly pro tvorbu webových stránek